Piúma kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Piúma (ort), Espírito Santo, 
 Piúma (kommun), Espírito Santo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar